Okręty US Navy o nazwie USS "Kleinsmith", pochodzącej od Charlesa Kleinsmitha (1904-1942), który został pośmiertnie odznaczony za bohaterstwo w czasie bitwy pod Midway:

 Pierwszy "Kleinsmith" (DE-376) miał być niszczycielem eskortowym typu Rudderow, ale jego budowa została przerwana w 1944, zanim położono stępkę
 Drugi "Kleinsmith" (APD-134) był szybkim transportowcem typu Crosley. Został zwodowany w 1945, przekazany Chinom w 1947 i przemianowany na ROCS "Tien Shan". Był w służbie do lat 90. XX wieku.

Kleinsmith